Округ Дарем () располагается в штате Северная Каролина, США. Официально образован в 1881 году. По состоянию на 2012 год, численность населения составляла 279 641 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 771.821 км2, из которых 751.101 км2 суша и 18.130 км2 или 2,510 % это водоемы.

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 223 314 жителей в составе 89 015 домашних хозяйств и 54 032 семей. Плотность населения составляет 297,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 95 452 жилых строений, при плотности застройки около 127,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 50,91 %, афроамериканцы — 39,46 %, коренные американцы (индейцы) — 0,30 %, азиаты — 3,29 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 4,21 %, представители двух или более рас — 1,80 %. Испаноязычные составляли 7,63 % населения независимо от расы.

В составе 29,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 42,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 14,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 39,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 30,00 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 7,00 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашних хозяйства составляет 2,40 человека, и средний размер семьи 2,99 человека.

Возрастной состав округа: 22,90 % моложе 18 лет, 12,80 % от 18 до 24, 34,80 % от 25 до 44, 19,80 % от 45 до 64 и 19,80 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 32 лет. На каждые 100 женщин приходится 93,00 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 89,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 43 337 USD, на семью — 53 223 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 35 939 USD против 30 683 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 23 156 USD. Около 9,80 % семей и 13,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 17,20 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 12,30 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Дарем, штат Северная Каролина
 Национальная ассоциация округов США
 Durham Convention and Visitors Bureau
 Общественная библиотека округа Дарем, штат Северная Каролина
 Торговая палата округа Дарем, штат Северная Каролина

Округа Северной Каролины